Roderic est un nom propre qui peut désigner :

 Rodéric († 711), dernier roi Wisigoth d'Hispanie, mort près de Jerez de la Frontera dans la province de Cadix (Andalousie).
 Roderic († 857), ou Rudericus ou Rodrigue, avec Salomon, martyrs de Cordoue ; fêtés le 13 mars par les Églises chrétiennes.

Voir

Notes et références